Dolgener See ist der Name folgender Seen in Deutschland:

 Dolgener See (Dolgen am See), See bei Dolgen am See, Mecklenburg-Vorpommern
 Dolgener See (Feldberger Seenlandschaft), See bei Dolgen in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Dolgensee